Славик Хасрат оглы Алхасов (; 6 февраля 1993, Гусар) — азербайджанский футболист, защитник клуба «Зиря».

Биография 
Славик Алхасов родился 6 февраля 1993 года в азербайджанском городе Гусар. Футболом начал заниматься с 8 лет. В 2008—2010 годах учился азам футбола в Республиканском олимпийском спортивном лицее города Баку.

Клубная карьера 
Является воспитанником футбольного клуба «Нефтчи». В 2009—2011 годах выступал в составе дублёров бакинской команды, откуда в январе 2011 года, на правах аренды перешёл в команду первого дивизиона чемпионата Азербайджана — ФК «Апшерон». Дебют в новом клубе не удался. Получив травму, разрыв связок, Славик выбыл из строя на 3 месяца, а спустя ещё 2 месяца команда распалась из-за финансовых трудностей.

В том же, 2011 году, Славик Алхасов, вновь на правах аренды переходит в клуб «Сумгаит», ведущий борьбу в азербайджанской Премьер-лиге. Выступает в сумгаитской команде под № 2.

В июле 2013 года руководство сумгаитского клуба продлило контракт в футболистом ещё на один год, до конца сезона 2014 года.

В 2015 году, играя на выезде с «Кяпазом», Славик за две минуты получает два горчичника (на 74-й и 76-й минутах) и удаляется с поля.

В 2016-м году, наряду с Салахатом Агаевым, Агабала Рамазановым и Пардисом Фарджад-Азадом перешёл в столичный «Интер», который сейчас называется «Кешля»

На матч с «Сумгаитом» 6 апреля 2019 года Славик вывел команду в ранге капитана. С капитанской повязкой Алхасов расстался только после перехода в «Сабах».

1 июля 2020 года перешёл в бакинский клуб «Сабах».

В игре 2-го тура против «Габалы» 13 сентября 2020 года получил две жёлтые карточки (на 49-й и 77-й минуте) и был удалён с поля. 24 декабря 2020 года в матче 13 тура против «Сумгаита» на 26-й минуте открыл счёт своим голам за новый клуб.

1 июля 2022 года сменил клуб: теперь он играет в команде «Зиря».

В новом сезоне успел принять участие в двухраундовом противостоянии с израильским «Маккаби». В первом матче вышел на замену на 68-й минуте, а во втором был заменён на 64-й минуте.

Сборная Азербайджана 
Начиная с 2008 года, поочерёдно выступал за три юношеские (U-15, U-17 и U-19) и молодёжную сборную Азербайджана U-21.

Дебют в составе юношеской сборной Азербайджана U-17 состоялся 26 октября 2009 года, во время отборочного матча Чемпионата Европы среди юношей до 17 лет, против сборной Сербии, завершившейся вничью 0:0.

Дебютировал в составе Олимпийской сборной Азербайджана 10 октября 2013 года, в квалификационном матче Чемпионата Европы против сборной Норвегии в городе Драммен, завершившимся победой гостей со счётом 1:3. Отыграл при этом все 90 минут матча.

В 2018 году был вызван в основную сборную Азербайджана на матчи против Киргизии, Казахстана и Латвии.

Достижения 
Обладатель Кубка Азербайджана — 2018

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Состав ФК Сумгаит на официальном сайте клуба 
 Профиль игрока на сайте ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана 
 
 

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сумгайыт»
Игроки ФК «Хазар-Ленкорань»
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Сабах» Баку
Игроки ФК «Зиря»